Авто́бусная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь одного из видов общественного транспорта — автобуса.

Казахстан 
 Автобусная улица — улица в Усть-Каменогорске.

Россия 
 Автобусная улица — улица в Грозном.
 Автобусная улица — улица в Кызыле.
 Автобусная улица — улица в городе Павлове.
 Автобусная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Автобусная улица — улица в Саратове.
 Автобусная улица — улица в Феодосии.
 Автобусная улица — улица в Хабаровске.
 Автобусная улица — улица в Хасавюрте.

Украина 
 Автобусная улица — улица в Днепре.
 Автобусная улица — улица в городе Запорожье.
 Автобусная улица — улица в Нововолынске.

См. также 
 Автобусный переулок

Источник: :Яндекс.Карты.